Эдвардс, Ральф ():
  (1892–1977) — британский колумбийский гомстедер, пилот-любитель и ведущий специалист по охране природы лебедя-трубача.
  (1901–1963) — офицер королевского флота.